Syed ist der Familienname folgender Personen:

 Hussain Shah Syed (* 1964), pakistanischer Boxer
 Matthew Syed (* 1970), englischer Tischtennisspieler, Reporter und Journalist

Siehe auch:
 Sayyid (Begriffsklärung)